Rocchetta se poate referi la:

 Rocchetta Belbo, comună în Provincia Cuneo, Italia
 Rocchetta e Croce, comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia
 Rocchetta Ligure, comună din provincia Alessandria, Italia

 Rocchetta Palafea, comună din provincia Asti, Italia
 Rocchetta Sant'Antonio, comună din provincia Foggia, regiunea Puglia, Italia
 Rocchetta Tanaro, comună din provincia Asti, Italia
 Rocchetta di Vara, comună din provincia La Spezia, regiunea Liguria, Italia
 Rocchetta a Volturno, comună în Provincia Isernia, Molise din sudul Italiei